Per rendere più immediate le differenze tra i diversi ordini di grandezza, questa pagina elenca alcune di distanze maggiori di  ().

Distanze inferiori a 10−10 m

  =  = 1 Å.

  — 100 pm — Raggio covalente di un atomo di zolfo.
  — 126 pm — Raggio covalente di un atomo di rutenio.
  — 135 pm — Raggio covalente di un atomo di tecnezio.
  — 153 pm — Raggio covalente di un atomo di argento.
  — 154 pm — Lunghezza del legame covalente C-C.
  — 155 pm — Raggio covalente di un atomo di zirconio.
  — 175 pm — Raggio covalente di un atomo di tulio.
  — 225 pm — Raggio covalente di un atomo di cesio.
  — 357 pm — Dimensioni di una cella unitaria di diamante (cfr. sistema cristallino).
  — 403 pm — Dimensioni di una cella unitaria di fluoruro di litio.
  — 500 pm — Dimensioni di una proteina alfa elica.
  — 560 pm — Dimensioni di una cella unitaria di cloruro di sodio.
  — 780 pm — Dimensioni di una cella unitaria di quarzo.
  — 820 pm — Dimensioni di una cella unitaria di ghiaccio.
  — 900 pm — Dimensioni di una cella unitaria di coesite.
  — 900 pm — Dimensioni di una cella unitaria di saccarosio.

Distanze superiori a 10−9 m

Voci correlate
Ordini di grandezza (lunghezza)
Fisica nucleare

-10